До недавнего времени существовало убеждение, будто медицина получила начало и развитие в Греции. В действительности же, индийцы раньше других народностей изучали окружающую природу и применяли свои знания к облегчению страданий.

Согласно их мифам, основателем медицины были боги Шива и Дханвантари; бушующее море между прочими драгоценностями выбросило на берег ученого врача. Медицинские познания собраны в священных гимнах, или ведах, именно в Яджур-веде, которая составлена не раньше IX века до н. э. Позже, в период браминов, появились объяснения вед, сделанные различными писателями; из последних особенно замечательны Чарака и Сушрута. У них мы встречаем здравый взгляд на болезни и логические выводы относительно лечения. Вероятно, сочинения двух только что названных авторов составлены были в III—IX вв. до н. э.; сочинения имеют вид сборников, в которые вошли отрывки из различных писателей. Кроме двух приведенных сочинений сохранилось много других, разъясняющих ту или другую отрасль медицины.

Сначала медициной занимались исключительно брамины; однако, довольно рано врачебное дело перешло в руки особого сословия — к касте ведия. Представители этой касты, в противоположность браминам, получали вознаграждение за свои труды. Преподавание медицины производилось особыми браминами, которые назывались гуру; оно состояло в чтении священных книг, объяснении их, изучении лекарств, в примерном лечении больных; для пополнения образования ученики с учителем совершали путешествия и наблюдали как лечит другой гуру. Окончив врачебное образование, молодой человек получал от раджи право лечить, при чём давал обещание одеваться чисто, стричь бороду и ногти, говорить мягко, без резкостей, являться к больному по первому требованию, лечить даром браминов и не браться за лечение неизлечимых страданий. Наряду с образованными врачами были и знахари. Призванный к больному, образованный врач тщательно исследовал страдающую часть тела и назначал лекарство, когда окончательно убеждался в характере болезни.

Особенно хорошо разработана в индийской медицине хирургия, называвшаяся шалия. Индийские хирурги умело производили извлечение мочевого камня, извлечение катаракты, прокол грудной клетки  При переломах накладывались удовлетворительные повязки. Кровотечения останавливались прижиганиями. Раны перевязывались надлежащим образом. Особенную славу составляют пластические операции — для восстановления отсутствующих носа или уха; лоскут брался из здорового соседнего участка и приживлялся к окровавленному пополняемому месту. Подобные операции производились и в Европе, начиная с XVI столетия, но при них лоскут брался из отдаленной части тела; позже распространился и индийский способ.

Гигиене в Индии было посвящено много сочинений. В них изучалось влияние климата, времен года, пищи  Свежие припасы считаются наиболее способствующими здоровью, также весьма полезны купанье, растирание тела мазями. Зубы чистятся щеточкой из мягких древесных ветвей; зубной порошок приготовлялся из меда, длинного перца, сухого имбиря и проч. Из пищевых веществ наиболее полезны свежее мясо, мёд, очищенный животный жир, молоко различных животных. Спиртные напитки были запрещены ведами, но позже распространились повсюду; Сушрута описывает напитки из различных плодов; вино признавалось необходимым для усиления аппетита.

Число упоминаемых индийскими авторами лекарств громадно: Сушрута описывает свойства 760 растительных средств, давая точные указания о выборе времени собирания, способах сохранения и приготовлении их. Для лекарств употреблялись различные части растений и животных, также отделения последних. Из неорганического мира применялось множество веществ; индусы изучили свойства металлов и их соединения: ртуть, золото, серебро, медь, селитру, буру, соду и др. Индусы искали такого соединения, которое способно было бы сделать человека молодым и бессмертным. Это искание жизненного эликсира отличало в средние века арабов, которые заимствовали у индусов познания и усвоили их стремления.

Отравления играют видную роль в истории Индии. Из животных ядов наиболее часто вызывает смерть змеиный, и индусы выработали вполне удовлетворительные способы лечения укушения змеёй; к их приемам современная медицина может прибавить мало. От укушения насекомых приводятся также действительные средства. Акушерство и женские болезни составляют одну из хорошо разработанных глав индийской медицины.

Очень подробные указания даются о том, как должна вести себя беременная женщина. Роды принимаются четырьмя опытными женщинами в присутствии врача, который, если требуется, производит операции при неправильных родах. Подробные советы даются о том, как кормить младенца и лечить болезни новорожденных.

Внутренних болезней описывается очень много вследствие того, что из каждого значительного припадка делается особенное заболевание. Подробно излагаются лихорадки, которых признается несколько видов; описываются также сыпные болезни, ревматизм, далее, нервные и душевные. При последних применялись ванны, развлечения и музыка. Глаза подвергались часто заболеваниям. При лечении их давались как местные средства, так и действующие на все тело.

Медицина в Индии в некоторых отношениях была выше развившихся после неё египетской и греческой медицины; некоторые отделы были даже более разработаны, чем в Европе в начале текущего столетия. Такие успехи тем более поразительны, что в Индии анатомия и физиология были почти не известны. Теоретические воззрения на болезнь были односторонни и скудны. Жизнью тела заправляют воздух, желчь и мокрота; из сочетания их происходят 7 веществ: хил, кровь, мясо, подкожная клетчатка, кости, костный мозг и семя. Болезнь зависит от недостатка или излишка только что названных веществ; воздух вызывает 80 болезней, желчь 40 и мокрота 20.

См. также 
 Атхарваведа

Ссылки 
 

История Индии
Медицина Древнего мира